Сан Херонимо има више значења:

 Сан Херонимо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Херонимо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Херонимо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Херонимо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Херонимо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Херонимо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Херонимо (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херонимо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Херонимо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо, Солидаридад (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Пиједад (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Херонимо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо, Ранчо де лос Порас (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Херонимо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херонимо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херонимо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херонимо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херонимо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Херонимо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо, Фраксион ел Суспиро Уно (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо, Ел Љанито (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Херонимо (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Кализа (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Херонимо (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Херонимо (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Херонимо (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Херонимо (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Полвора (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо, Ел Ранчито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо, Лос Барбоса (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Херонимо (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Херонимо (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Херонимо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Меса Редонда (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Херонимо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Асијенда (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херонимо (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херонимо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Херонимо (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Херонимо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Херонимо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Херонимо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херонимо (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Херонимо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Херонимо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Херонимо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо, Гранха (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Гвасима (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Херонимо (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Херонимо (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Херонимо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Херонимо, Ла Норија (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику